Desa Banggle kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Banggle (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 112,08), Jawa Timur, 
 Desa Banggle (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 112,22), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar